— японская фармацевтическая компания, входящая в тридцатку крупнейших в мире. Число её сотрудников превышает 10 тыс. человек. Главный офис Eisai расположен в Токио, компания также имеет представительства в США и в Европе (Eisai Europe Limited). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год Eisai заняла 1082-е место (1483-е по размеру выручки, 733-е по чистой прибыли, 964-е по рыночной капитализации).

Исследовательские центры Eisai находятся в Японии, США, Великобритании, а заводы — в Индонезии, Китае, Индии, Японии и в других странах.

История 
В 1941 году была основана компания Nihon Eisai Co. Ltd., а в 1944 она объединилась с научно-исследовательской лабораторией «Сакурагаока». В 1995 году было учреждено Eisai Inc., американское подразделение Eisai Co. В апреле 2007 года компания приобрела американскую Morphotek. В декабре Eisai выкупила онкологическую MGI Pharma за 3.9 млрд $.

Препараты 

 Aciphex/Pariet (рабепразол)
 Actonel (ризедроновая кислота)
 Aloxi (палоносетрон)
 Banzel/Inovelon (руфинамид)
 Fragmin (далтепарин натрия)
 Zonegran (зонисамид)
 Halaven (эрибулин)

Вследствие потери патентной защиты на препарат для лечения болезни Альцгеймера Aricept (донепезил) в США, продажи которого составили в 2010 году 40 % общего показателя компании, Eisai была вынуждена сократить около 20 % (примерно 600) рабочих мест в США, 200 рабочих мест в Европе и 100 в Японии.

Примечания

Ссылки 
  
 Eisai, Inc. (американское подразделение) 

Фармацевтические компании Японии
Компании Токио